Llengua seneca
 Seneca (grup humà), tribu de nadius americans
 Biografies: 
 Marc Anneu Sèneca, conegut com a Sèneca el vell retòric romà i pare de Luci Anneu Sèneca
 Luci Anneu Sèneca, conegut com a Sèneca el jove o, habitualment, senzillament com a Sèneca; filòsof i tràgic romà
 Toponímia: 
 Seneca (Carolina del Sud)
 Seneca (Dakota del Sud)
 Seneca (Illinois)
 Seneca (Kansas)
 Seneca (Missouri)
 Seneca (Nebraska)
 Seneca (Oregon)
 Seneca (Pennsilvània)
 Seneca Falls, població dels Estats Units a l'estat de Nova York
 Seneca Gardens, població dels Estats Units a l'estat de Kentucky
 Seneca Knolls, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York
 West Seneca, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York